Falkenstein — неофолковый музыкальный проект, основанный в 2007 году Тобиасом Франке (Tobias Franke) из Германии (баварский Альгой). Название переводится с немецкого как Соколиная гора и относится к легендарной горе в южногерманском районе Пфронтен/Альгой. Тематика произведений — языческая религия тевтонов.
Визитной карточкой группы являются песни о священных деревьях. Также положили на музыку стихи Уланда Людвига.
Дебютировали и получили известность во всем мире и на Neofolk-сцене в 2008-м году с песней «Вселенское дерево», в составе дебютного альбома «Святой лес».

Дискография 
 2008 — Heiliger Wald (Album) Kraftplatz
 2008 — Urdarbrunnen (Album) Heimatfolk
 2009 — Kraftort (Album) Heimatfolk
 2011 — Die Große Göttin (Album) Kraftplatz

Ссылки 
 http://www.falkenstein-musik.de
 http://www.myspace.com/falkensteinfolk
 http://www.facebook.com/Falkenstein.folk
 http://www.discogs.com/artist/Falkenstein

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году